De Zweedse voetbalclub Kalmar FF speelt sinds 1978 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

 2006
In 2006 mocht Kalmar FF meestrijden in de UEFA Intertoto Cup. In de eerste ronde werd afgerekend met Trans Narva uit Estland, waarna Kalmar FF in de tweede ronde Tampere United uit Finland met twee overwinningen versloeg. Kalmar strandde in de finaleronde van de competitie, alwaar het de meerdere in FC Twente moest erkennen.

2008/09
In het seizoen 2008/09 speelde Kalmar FF opnieuw Europees. In de eerste kwalificatieronde van de UEFA Cup troffen de Zweden het Luxemburgse Racing. Uit boekte Kalmar een 3-0-overwinning, om vervolgens thuis een 7-1-overwinning te boeken. In de tweede kwalificatieronde speelde Kalmar FF tegen AA Gent. Uit werd met 2-1 verloren, maar thuis met 4-0 gewonnen, zodat AA Gent uitgeschakeld werd. In de eerste ronde nam Kalmar het daarna op tegen Feyenoord. De uitwedstrijd werd met 0-1 gewonnen door een doelpunt van Viktor Elm, waarna thuis met 1-2 werd verloren, zodat Feyenoord doorging. Overigens vond deze 'thuiswedstrijd' in Borås plaats, zo'n 300 kilometer van Kalmar, omdat het eigen stadion - destijds speelde Kalmar nog in het Fredriksskans-stadion niet aan de UEFA-eisen voldeed.

 2009/10
Door het behalen van het kampioenschap in 2008 mocht Kalmar FF zich in 2009 proberen te kwalificeren voor de Champions League. Het Europese avontuur van het team van Nanne Bergstrand strandde echter al in de eerste ronde tegen het Hongaarse Debreceni VSC.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Kalmar FF

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Zweden
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Kalmar FF
Kalmar FF